Pospelow ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Alexandrowitsch Pospelow (1932–2019), sowjetisch-russischer Kybernetiker, Informatiker und Hochschullehrer
 Pjotr Nikolajewitsch Pospelow (1898–1979), sowjetischer Funktionär der KPdSU, Journalist und Historiker